Mietrecht steht für:
 Mietrecht in Deutschland, siehe Mietvertrag (Deutschland)
 Mietrecht in Österreich, siehe Mietvertrag (Österreich)
 Mietrecht in der Schweiz, siehe Mietvertrag (Schweiz)

 Mietrechtsgesetz

Siehe auch:
 Der Miet-Rechts-Berater, juristische Fachzeitschrift